Gaál Endre
Gaál Endre (1815–1883) 48-as honvédszázados
Gaál Endre (1882–1950) erdélyi magyar közíró
Gaál Endre üvegtervező
Gáll Endre
Gáll Endre (1868–1935) jogász